Пещера чудес:
 Пещера чудес (ЮАР) — третья по величине пещера в ЮАР.
 Пещера чудес (Доминиканская Республика) — пещера с древними наскальными рисунками в Доминикане.
 Пещера Чудес — вымышленная локация, появившаяся в диснеевском мультфильме «Аладдин».